Trzęsienie ziemi w Canterbury (2010)
 Trzęsienie ziemi w Canterbury (2011)